

Geografia 
 Várzea – tipo di foresta alluvionale
 Várzea – comune brasiliano del Rio Grande do Norte.
 Várzea – comune brasiliano della Paraíba.

Zoologia 

Varzea – genere di rettili della famiglia Scincidae